Sterzl ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Sterzl (1927–2015), deutscher Philosoph, Historiker, Journalist und Buchautor
 Franz Sterzl (1908–??), österreichischer Zehnkämpfer
 Kunigunde Sterzl (* um 1544; † 1620), Opfer der Hexenverfolgung im Hochstift Eichstätt

Siehe auch:
 Sterzel